Giacomo Boni (1688-1766) est un peintre italien baroque, né à Bologne.
 Giacomo Boni (1859-1925) est un archéologue italien et architecte italien, né à Venise.